Валентин Мирошниченко: Мирошниченко, Валентин Александрович (1925—2000) — советский и российский философ.
 Мирошниченко, Валентин Иванович (1935—2015) — советский и украинский учёный в области физики ускорителей.